Chapais steht für: 

 Chapais, Stadt in der Provinz Québec, Kanada 

Chapais ist der Name folgender Personen: 

 Chapais (Schachspieler), französischer Schachspieler im 18. Jahrhundert
 Jean-Charles Chapais (1811–1885), kanadischer Politiker